Lange Meile steht für
Lange Meile, Hochebene in der Fränkischen Schweiz
Lange Meile (Römerstraße), Altstraße in Hessen

Siehe auch:
Lange Meil